Henry Grey (1. książę Kentu)
 Henry Grey (1. baronet) Grey of Howick
 Henry Grey (2. baronet) Grey of Howick
 Henry Grey (3. hrabia Grey)

Zobacz też